Капелль:
 Капелль, Гильом-Антуан
 Капелль, Марсель
 Капелль, Петер (1912—1986) — немецкий актёр.
 Капелль, Пьер (1772—1830) — французский литератор.
 Капелль, Рудольф
 Капелль, Эдуард
 Капель, Рудольф